Вячеслав Васильевич Аброськин (род. , ) — ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель Главы Национальной полиции Украины — руководитель криминальной полиции. Кандидат юридических наук. Генерал 2-го ранга.

Биография 
Родился 20 апреля 1973 года в Севастополе.

С 1994 год — оперуполномоченный отделения уголовного розыска Ленинского райотдела УМВД в Севастополе.

С 1997 по 2002 годы учился в Национальной академии внутренних дел Украины.

С 2002 по 2014 годы работал в уголовном розыска Севастополя, начиная оперативным работником и дослужившись до заместителя начальника УМВД Севастополя.

В 2014 году был назначен заместителем начальника департамента уголовного розыска УМВД Украины. Затем возглавил спецгруппу, которая занималась розыском и арестом бандитов, террористов и милиционеров, изменивших присяге.

С 2015 по 2017 возглавлял Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

С 2017 по сентябрь 2019 — Первый заместитель Главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Национальной полиции Украины.

В 2018 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность Национальной полиции Украины в целях обеспечения публичной безопасности в условиях антитеррористической операции».

С октября 2019 — ректор Одесского государственного университета внутренних дел.

11.10.2021 — Уволен приказом министра внутренних дел Денисом Монастырским

Награды 
 2014 год — орден «За мужество» III степени — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебного долга.

Библиография 
 Адміністративно-правові засади забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки в умовах антитерористичної операції [Text] : монографія / В’ячеслав Аброськін ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — : Фоліо, 2019. — 285. : кольор. іл., фот. — Бібліогр.: с. 246—268. — 100 прим. — ISBN 978-966-03-6958-0
 Діяльність Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки в умовах антитерористичної операції [Текст] : навч. посіб. / В. В. Аброськін ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — : Лопатіна О. О. [вид.], 2019. — 212 с. : іл. — Бібліогр.: с. 152—167. — 1000 прим. — ISBN 978-617-7533-51-0

Примечания 

Ректоры вузов Одессы